FK Kozlovice (celým názvem: Fotbalový klub Kozlovice) je český fotbalový klub, který sídlí v Přerově v Olomouckém kraji v městské části Kozlovice. Založen byl v roce 1924 pod názvem SK Haná Kozlovice v Kozlovicích. Svůj současný název nese od roku 1996. Od sezóny 2014/15 hraje Moravsko-Slezskou Divizi, od sezony 2016/17 nastupuje ve skupině „E“. Klubové barvy jsou modrá a žlutá.

Své domácí zápasy odehrává ve sportovním areálu v Přerově-Kozlovicích.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1924 – SK Haná Kozlovice (Sportovní klub Haná Kozlovice)
 1927 – Rudá Hvězda Kozlovice
 1937 – SK Kozlovice (Sportovní klub Kozlovice)
 1947 – SK Haná Kozlovice (Sportovní klub Haná Kozlovice)
 1956 – TJ Sokol Kozlovice (Tělovýchovná jednota Sokol Kozlovice)
 1970 – TJ ČSAD Přerov Kozlovice (Tělovýchovná jednota Československá státní automobilová doprava Přerov Kozlovice)
 1996 – FK Kozlovice (Fotbalový klub Kozlovice)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1967: I. B třída Severomoravské oblasti – sk. C
 1969–1971: I. A třída Středomoravské župy – sk. B
 1974–1979: I. B třída Severomoravského kraje – sk. E
 1992–1994: I. B třída Hanácké župy – sk. A
 2000–2001: I. B třída Hanácké župy – sk. ?
 2001–2002: I. A třída Hanácké župy – sk. B
 2002–2004: I. A třída Olomouckého kraje – sk. B
 2004–2014: Přebor Olomouckého kraje
 2014–2015: Divize E
 2015–2016: Divize D
 2016– : Divize E

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1978/79: Chybí výsledek jednoho utkání.
 2014/15: Kozlovice byly pro sezónu 2015/16 přesunuty do Divize D.
 2015/16: Kozlovice byly pro sezónu 2016/17 přesunuty do Divize E.
**= sezona byla předčasně ukončena v dubnu 2020 z důvodu pandemie covidu-19.

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42

Externí odkazy 

 

 Oficiální stránky 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1924
Sportovní kluby v Přerově
Fotbal v Přerově